Damerius ist der Familienname folgender Personen:

 Helmut Damerius (1905–1985), Autor, deutscher Kommunist und Antifaschist
 Hildegard Damerius (1910–2006), Juristin, deutsche Politikerin (SED), Mitglied der Volkskammer
 Emmy Damerius-Koenen (1903–1987), Journalistin, Mitbegründerin des DFD
 Frank Damerius (* 1956), deutscher Schauspieler
 Willi Damerius (1879–1961), Journalist, Fachautor für Blumen- und Pflanzenkunde